Не́йлор, Нэ́йлор () — английская фамилия. Известные носители:

 Нейлор, Брайан (1923—1989) — британский автогонщик, пилот Формулы-1.
 Нейлор, Ли (род. 1980) — английский футболист, выступает на позиции левого защитника.
 Нейлор, Майя-Лесия (2002—2019) — английская актриса, фотомодель и певица.
 Брук Нейлор, Гильермо (1884 — ?) — аргентинский игрок в поло.

Примечания